Mafra (Portugalia) – miejscowość
 Mafra (Santa Catarina) – miejscowość
 Mafra (Czechy) – czeski dom mediowy